Commissione Fulbright – organizzazione internazionale
 Fulbright Academy – organizzazione non-profit
 Programma Fulbright – scambio internazionale per studiosi, artisti e scienziati
 J. William Fulbright – politico statunitense
 James F. Fulbright – politico statunitense
 Fullbright – sviluppatore di videogiochi statunitense